Plusieurs membres de la maison de Habsbourg-Lorraine ont porté le prénom de Charles (en allemand, Karl ou Carl von Habsburg-Lothringen) :

 Charles-Joseph de Habsbourg-Lorraine (1745-1761), archiduc d’Autriche, fils de l’impératrice Marie-Thérèse et de l’empereur François  ;
 Charles-Louis de Habsbourg-Lorraine-Teschen (1771-1847), archiduc d’Autriche, duc de Teschen, fils de l’empereur Léopold II et de l’infante Marie-Louise d’Espagne ;
 Charles-Ambroise de Habsbourg-Lorraine-Este (1785-1809), archiduc d’Autriche, prince de Modène, primat de Hongrie, fils de Ferdinand, duc de Brisgau et de la princesse Marie-Béatrice de Modène ;
 Charles-Ferdinand de Habsbourg-Lorraine-Teschen (1818-1874), archiduc d’Autriche, duc de Teschen, fils de Charles-Louis, duc de Teschen et de la princesse Henriette de Nassau-Weilbourg ;
 Charles-Louis de Habsbourg-Lorraine (1833-1896), archiduc d’Autriche, fils de l’archiduc François-Charles d’Autriche et de la princesse Sophie de Bavière ;
 Charles-Salvator de Habsbourg-Lorraine-Toscane (1839-1892), archiduc d’Autriche, prince de Toscane, fils de Léopold II, grand-duc de Toscane et de la princesse Marie-Antoinette des Deux-Siciles ;
 Charles-Étienne de Habsbourg-Lorraine-Teschen (1860-1933), archiduc d’Autriche, prince de Teschen, fils de Charles-Ferdinand, duc de Teschen et de l’archiduchesse Élisabeth d’Autriche, princesse palatine de Hongrie ;
 Charles-Albert de Habsbourg-Lorraine (1888-1951), archiduc d’Autriche, fils du précédent et de l’archiduchesse Marie-Thérèse d’Autriche, princesse de Toscane (auteur de la branche d’Altenbourg) ;
 Charles de Habsbourg-Lorraine (1887-1922), archiduc d’Autriche, devenu l’empereur Charles , fils de l’archiduc Otto d’Autriche et de la princesse Marie-Josèphe de Saxe ;
 Charles-Pie de Habsbourg-Lorraine-Toscane (1909-1953), archiduc d’Autriche, prince de Toscane, fils de l’archiduc Léopold-Salvator d’Autriche, prince de Toscane et de l’infante Blanche d’Espagne ;
 Charles-Louis de Habsbourg-Lorraine (1918-2007), archiduc d’Autriche, fils de l’empereur Charles  d’Autriche et de la princesse Zita de Bourbon-Parme ;
 Charles de Habsbourg-Lorraine (1961), « archiduc d’Autriche », fils d’Otto de Habsbourg-Lorraine et de la princesse Regina de Saxe-Meiningen ;
 Charles-Christian de Habsbourg-Lorraine (1954), « archiduc d’Autriche », fils de l’archiduc Charles-Louis d’Autriche et de la princesse Yolande de Ligne ;
 Charles-Pierre de Habsbourg-Lorraine (1955), « archiduc d’Autriche », fils de l’archiduc Rodolphe d’Autriche et de la comtesse Xénia Tschernyschev-Besobrasoff ;
 Carl Christian de Habsbourg-Lorraine (1977), « archiduc d’Autriche », fils de Rudolf de Habsbourg-Lorraine et de la baronne Hélène de Villenfagne de Vogelsanck ;